Potenji (na grafia arcaica Potengi) significa rio dos camarões, em tupi. Pode referir-se a:
Potenji - rio do Estado do Rio Grande do Norte.
NApLogFlu Potengi (G-17) - um navio da Marinha do Brasil.
Potengi - município brasileiro do Estado do Ceará.
Bairro Potengi - bairro de Natal, Rio Grande do Norte.

Desambiguação